Bodeneffekt steht für:
 Bodeneffekt, Phänomen in der Strömungsmechanik 
 Bodeneffekt, Messfehler; siehe Boden- und Deckeneffekt
 Boden-Effekt, auf dem Fußboden aufgestelltes Effektgerät; siehe Effektgerät (Musik)#Saiteninstrumente